campo-grandense – abitanti di Campo Grande (Alagoas)
campo-grandense – abitanti di Campo Grande (Mato Grosso do Sul)